Мост Мольтке () — автодорожный каменный арочный мост через Шпрее в берлинском округе Митте. Памятник архитектуры. Носит имя Хельмута фон Мольтке, в 1857—1888 годах возглавлявшего генеральный штаб Пруссии. Мост соединяет улицу Вилли Брандта (, до января 1998 года улица Мольтке, ) с улицей Альт-Моабит, тем самым Правительственный квартал в излучине Шпрее в районе Тиргартен с районом Моабитер-Вердер и Центральным вокзалом в районе Моабит. Юго-западная часть моста непосредственно примыкает к территории Ведомства федерального канцлера.

Облицованный красным песчаником мост был построен в 1886—1891 годах под руководством архитектора Отто Штана. Во Вторую мировую войну был разрушен. Эксплуатация моста была возобновлена в 1947 году. Реставрация моста проходила в 1983—1986 годах.

Литература 
 Andreas Hoffmann: Moltkebrücke. In: Helmut Engel u.a. (Hrsg.): Geschichtslandschaft Berlin. Orte und Ereignisse. Band 2: Tiergarten. Teil 1: Vom Brandenburger Tor zum Zoo. Nicolai, Berlin 1989, ISBN 3-87584-265-0, S. 176—181.
 Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Denkmale in Berlin. Bezirk Mitte. Ortsteile Moabit, Hansaviertel und Tiergarten. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2005, ISBN 3-86568-035-6, S. 111.
 H. Metzing: Baugeschichte der Spreebrücke Berlin — Moltkebrücke. In: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.): Steinbrücken in Deutschland. Verlag Bau und Technik, Düsseldorf 1988, ISBN 3-7640-0240-9.
 Eckhard Thiemann, Dieter Desczyk und Horstpeter Metzing: Berlin und seine Brücken. Jaron Verlag, Berlin 2003, ISBN 3-89773-073-1, S. 111—114.

Ссылки 
 Мост Мольтке в лексиконе Луизенштадтского образовательного союза 

Мосты Берлина
Арочные мосты Германии
Моабит
Мосты через Шпрее
Здания и сооружения, построенные в 1891 году в Германии